Camille Berthomier, comédienne et musicienne française.
 Jason Berthomier, footballeur français.
 Jean Gilbert Berthomier de la Villette, homme politique français.

Lien externe 
 
Patronyme berrichon
Patronyme auvergnat